Комитет в защиту демократии и прав человека— израильская общественная организация, выступающая в защиту гражданских прав и свобод израильского общества.

Эмблема комитета 

Рука, прикрывающая свечу от ветра — символизирует непрестанную защиту гражданских прав и свобод.

История создания комитета 

Создание Комитета неразрывно связано с правовой консультативной помощью, оказываемой новым репатриантам ассоциацией «Центр юридической и социальной защиты», работающей в Ашкелоне.

Центр организован в 1993 году группой добровольцев-энтузиастов, возглавляемой Юрием Замощиком. Огромный приток новых репатриантов из стран СНГ в начале девяностых годов обусловил и значительные трудности их абсорбции, связанные с незнанием иврита, израильского менталитета и правовой неграмотностью. В этих условиях бесплатная консультативная и практическая помощь, оказываемая адвокатами и консультантами Центра, оказалась для новых репатриантов своевременной.
   
В среднем за год в Центр обращаются около 2000 человек не только из Ашкелона, но и из других городов. Многолетняя практика работы Центра показала, что трудовые конфликты и нарушение прав всё-таки можно, хотя и не без сложностей, разрешить в суде.

Только в 1997 году были поданы заявления в центр от восьми пострадавших от израильской полиции. Сложившаяся ситуация стала возможной благодаря безнаказанности полиции. Неоднократное обращение Центра к руководству полиции с просьбой обратить внимание на участившиеся случаи издевательства над новыми репатриантами оставались без ответа.

в начале 1997 года группа энтузиастов из Ашкелона, объединились в амуту «Принципы справедливости». Это журналисты и писатели Леонид Финкель, Беркович, Михаил Фадеевич; Летов, Вадим Георгиевич; представители центра — Юрий Замощик, Владимир Индикт, Леонид Славин, Яков Митлин, Роувен Спектор, а также Девис Жолковский, Лина Бен-Ари, Лев Лернер.
 
Выступая со статьями, обращениями в адрес правительства и депутатов Кнессета, проведя в Ашкелоне массовый митинг протеста против полицейского произвола, амута привлекла внимание к этой проблеме русскоязычную общественность. Это позволило в конце 1997 года созвать собрание заинтересованных представителей большинства городов Израиля, на котором и был организован Комитет в защиту демократии и прав человека.
 
Помимо представителей городов в состав Комитета вошли депутаты Кнессета, заместители председателей горсоветов и журналисты. Председателем Комитета была избрана Лариса Герштейн — заместитель мэра Иерусалима, заместителем — Леонид Финкель, писатель, член муниципалитета Ашкелона, исполнительным директором — Владимир Индикт.

Работа 
Митинги и демонстрации проводились против жилищной политики правительства, против нарушения законности и прав человека в Нетании, Ришон-ле-Ционе и других городах Израиля.

Комитет провел конференцию на тему: «Русскоязычная община и защита прав человека». В конференции приняли участие депутаты Кнессета, писатели, журналисты, общественные деятели.

Комитетом организована многочисленная молодёжная демонстрация-парад в Ашкелоне и Нетании и концерт против распространения наркотиков под названием «Рок против наркотиков».
 
В центре внимания Комитета — суд над убийцами репатрианта из бывшего СССР Яна Шапшовича. С помощью Комитета для юридического сопровождения в суде родители Яна организовали «Фонд памяти сына». Одной из последних акций Комитета стал автопробег по дорогам Израиля — «Марш протеста против дискриминации алии».

Принципы 
 В составе активистов работают профессионалы-добровольцы, приверженцы защиты прав и свобод человека.
 Комитет обеспечивает активное участие граждан в борьбе за свои права. Этот принцип является условием оказания помощи гражданам.
 Комитет выступает за сотрудничество с организациями, занимающимися аналогичной деятельностью.
 Комитет принимает финансовую помощь от лиц, организаций и фондов, разделяющих принципы справедливости.

Задачи 
 Комитет является неправительственной организацией, работающей в государстве Израиль.
 Главная задача — уменьшение числа проявлений дискриминации и государственного произвола по отношению к гражданам Израиля, в том числе к новым репатриантам.
 Комитет стремится предоставить гражданам как можно больше возможностей для защиты своих прав.
С этой целью члены комитета распространяют информацию и проводят занятия по обучению граждан основам гражданских прав и свобод, а также помогают пострадавшим защитить свои права путём общественного протеста.

Цели 

Комитет стремится к созданию общества, в котором государство уважает и защищает права граждан. Главная цель определяется глобальной проблемой в отношениях между государством и его гражданами. Социологические исследования, проведенные по заказу комиссии Кнессета по внутренним делам, доказывают, что значительная часть слабых слоев населения Израиля страдает от дискриминации и чиновничьего произвола.

Программа 
 Подготовка сотрудников-добровольцев, каждый из которых будет отвечать в своем регионе за сбор и классификацию информации о случаях проявления дискриминации и произвола в отношении граждан, а также за организацию оперативной помощи пострадавшим.
 Налаживание связей с ответственными представителями полиции и тюремной системы государства Израиль, с целью координации работы.
 Формирование экспертно-правового совета, состоящего из профессионалов в области экономики, юриспруденции, журналистики и бизнеса, для выработки стратегии организации и её реализации.
 Подготовка и выпуск в свет сборников информационных материалов организации, раскрывающих практику дискриминации и госпроизвола по отношению к гражданам.

Руководство 
 Лариса Герштейн, председатель Комитета в защиту демократии и прав человека
 Эфраим Меламед, председатель совета русскоязычной общины Израиля, заместитель председателя Комитета в защиту демократии и прав человека
 Владимир Индикт, исполнительный директор Комитета в защиту демократии и прав человека
 Давид Левин, председатель общества выходцев с Украины, член президиума Комитета в защиту демократии и прав человека
 Леонид Финкель, писатель, член правления «Пэн клуба», член городского совета г.Ашкелон, заместитель председателя Комитета в защиту демократии и прав человека
 Михаил Беркович, поэт, писатель, член Комитета в защиту демократии и прав человека
 Ираида Гранде, член муниципалитета г. Арад, член Комитета в защиту демократии и прав человека
 Инна Стессель, журналист, заместитель председателя совета русскоязычной общины Израиля, член Комитета в защиту демократии и прав человека

См. также 
 Беркович, Михаил Фадеевич
 Летов, Вадим Георгиевич

Ссылки 
 Официальный web сайт
 Комитет в защиту демократии и прав человека

Общественные организации Израиля